Stor-Älgsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Älgsjön, Värmland, sjö i Kristinehamns kommun och Storfors kommun,  (2,08 km²)
Stor-Älgsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (8,65 ha)
Stor-Älgsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (1,41 km²)

Naturreservat
 Stor-Älgsjön (naturreservat) – ett naturreservat i Storfors och Kristinehamns kommuner i Värmlands län

Se även
Älgsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn